Jazzchor steht für:
Jazzchor Freiburg
Bonner Jazzchor
Jazzchor Ettlingen